

Geografia 
 Lod – città israeliana

Sigle 
 Legend of Dragoon – famoso titolo per PS2, un RPG stile anni 90 che racconta antiche leggende di draghi dominati da cavalieri formidabili chiamati Dragoni.
 Lands of Darkness – multi user dungeon italiano
 Legacy of Darkness – espansione di Yu-Gi-Oh!
 Legion of Doom – tag team di wrestling
 Limit of detection – limite di rivelabilità

Informatica
 Linked Open Data – dati aperti accessibili da tutti sul Web, corredati da informazioni tali da permetterne delle elaborazioni semantiche
 Lift-Off Distance – letteralmente, "distanza di decollo": distanza massima (in mm) alla quale un mouse, sollevato dal piano d'appoggio, continua a rilevare il movimento
 Level of Detail - livello di dettaglio

Codici 
 LOD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Longana (Vanuatu)

Altro 
 Lod – cratere meteoritico di Marte
 Robin Lod (/1993) – calciatore finlandese